Samfällighet kan avse:

 Samfällighet (juridik) – mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter
 Kyrklig samfällighet – en administrativ enhet